Вро́бель () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Вробель, Давид (род. 1991) — немецкий легкоатлет, метатель диска.
 Вробель, Хорст (1935—2022) — немецкий конструктор, коллекционер.

См. также 
 Врубель